Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1930 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 15 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Helen Wills bat Helen Jacobs en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Cilly Aussem et Lilí Álvarez.

Parcours 
21 joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Helen Wills||align=center|Victoire|| Helen Jacobs (7)
|-
|2|| Phoebe Holcroft||align=center|1/4 de finale|| Helen Jacobs (7)
|-
|3|| Simonne Mathieu||align=center|1/4 de finale|| Lilí Álvarez (6)
|-
|4|| Cilly Aussem||align=center|1/2 finale|| Helen Wills (1)
|-
|5|| Elizabeth Ryan||align=center|1/4 de finale|| Cilly Aussem (4)
|-
|6|| Lilí Álvarez||align=center|1/2 finale|| Helen Jacobs (7)
|-
|7|| Helen Jacobs||align=center|Finale'''|| Helen Wills (1)
|-
|8|| Eileen Bennett||align=center||| Germaine Golding
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1930
France Simple dames
Sport en France en 1930
Sport en mai 1930
Tennis en juin 1930